Bogue Chitto bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bogue Chitto (Alabama)
 Bogue Chitto (Lincoln County, Mississippi)
 Bogue Chitto (CDP, Mississippi), CDP für das Neshoba und Kemper County

Parks:
 Bogue Chitto National Wildlife Refuge in Louisiana und Mississippi
 Bogue Chitto State Park im Washington Parish, Louisiana